Евровизия 1975 е 20-ото издание на песенния конкурс.

История 
Провежда се на 22 март 1975 г. в голямата зала на Международния панаир в Стокхолм, Швеция. Завръщат се Малта и Франция. Побеждава нидерландската група „Тийч-ин“ с песента „Ding-a-dong“. Това е вече третото поредно издание, в което е позволено всяка участваща страна сама да избере езика на своето изпълнение. Песните на английски език стават все повече и повече. Някои участници, като тези от Португалия и Югославия, решават да пеят на английски по време на генералната репетиция, на която националните журита поставят своите оценки, а след това – на финала, предназначен единствено за телевизионните зрители, които нямат право на глас, да се представят съответно на португалски и словенски. Песните на други – като Белгия и Германия, са микс от английски и собствените им езици. Все по-голямата комерсиализация на конкурса дразни неговите привърженици. Централата на Европейския съюз за радио и телевизия – организаторът на „Евровизия“, е залята от писма, в които се настоява за връщането на фестивала към неговия първоначален замисъл – всяка държава да изпраща песен на своя или един от своите национални езици. Тази бурна реакция е една от причините в следващите години правилата да се променят и пеенето на официалния език на съответната страна да стане отново задължително.

Гласуване 
Бройката членове на националните журита се увеличава с по още един и става 11. Всеки един от тях може да поставя от 1 до 5 точки на песен. След като се сумира общият бал при окончателното подреждане класираните на първите десет места песни получават съответно 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 точки. Тази система е едно от малкото правила, които са се съхранили до наши дни.

Политически страсти 
Както почти всяка година, и тази не минава без конкурсът да е въвлечен в политически вълнения, от които той се пази. През 1975 г. Турция решава да направи дебют на „Евровизия“. Година по-рано обаче Турската армия нахлува в Кипър и окупира северната му част. В знак на протест Гърция обявява бойкот на фестивала. От своя страна португалският изпълнител Дуарте Мендес настоява да пее в униформата на Движението на въоръжените сили, което през предходната година извършва преврат, довел до демократична революция в страната му. Той иска също да излезе на сцената и с револвер. Организаторите успяват да го разубедят. Но все пак допускат до участие песента му „Madrugada“, която е изцяло политическа – посветена е на събитията в Португалия, и е написана във възхвала на революцията.

Резултати

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1975
Музикални фестивали в Стокхолм
1975 година